bont blaaskaakje
 gevlekt blaaskaakje
 heideblaaskaakje
 kalkblaaskaakje
 oranje blaaskaakje
 stipblaaskaakje
 veelvlekblaaskaakje
 vurig blaaskaakje
 zwart blaaskaakje